Rather Be est une expression anglo-saxone signifiant « plutôt ». Il peut faire référence à :

Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Rather Be, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  et  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Rather Be, chanson de  présente sur l'album New Eyes sorti le .